

Geografia 
 Les Angles – comune francese della regione della Linguadoca-Rossiglione, dipartimento del Gard
 Les Angles – comune francese della regione della Linguadoca-Rossiglione, dipartimento dei Pirenei Orientali
 Les Angles – comune francese della regione dei Midi-Pirenei

Pagine correlate 
Angles